Бульвар Незалежності — бульвар у місті Бровари Київської області.
 Бульвар Незалежності — бульвар у місті Калуш Івано-Франківської області.

Бульвари